Малая Рыбка — село в Саратовском районе Саратовской области России. С апреля 2021 года входит в состав городского округа город Саратов.

История 
Деревня Малая Рыбка (Рыбка) была основана украинскими крестьянами-переселенцами на рубеже XVIII и XIX веков между Астраханским и Волжским почтовыми трактами. На 1861 год здесь насчитывалось 21 домохозяйство, в которых проживали 68 мужчин и 67 женщин, работал кустарный завод.

После реформы 1861 года крепостные князя Кочубея вышли на дарственный надел и образовали одно общество, административно Малая Рыбка относилась к Рыбушанской волости Саратовского уезда. На 1910 год было 40 дворов, в которых своё хозяйство вели 135 мужчин и 140 женщин. Православное население относилось к Христорождественской церкви соседней слободы Рыбушка. В 1910 году здесь открылась смешанная церковно-приходская школа, в которой начали учиться 38 мальчиков и 12 девочек.

В первые советской власти деревня была центром Мало-Рыбинского сельсовета Поповской волости. В начале 1930-х годов в Малой Рыбке образовался колхоз «1-е Мая», работавший до 1955 года. После упразднения хозяйства в рамках кампании по оптимизации колхозов населённый пункт постепенно начал пустеть.

Физико-географическая характеристика 
Село расположено в юго-западной части Саратовского района, недалеко от села Рыбушка, на берегу реки Рыбка. Расстояние до административного центра села Рыбушка — 7 км, до областного центра составляет 50 км. С административным центром поселения село связано автодорогой с грунтовым покрытием.

Климат
Климат в селе умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Малой Рыбке — 5,7 °C. Среднегодовая норма осадков — 428 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 21 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 47 мм.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В селе две улицы: Дорожная и Центральная.

Население 

В селе проживает:

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района